John MacNaughton est un nom pouvant désigner:

John A. MacNaughton (1945-2013), investisseur et administrateur canadien
 (né en 1929), évêque épiscopalien américain

Voir aussi

John McNaughton (né en 1950), réalisateur américain
 (1912-1986), joueur écossais de football

MacNaughton, John